Bucci steht für:
 Bucci, argentinischer Automobilhersteller
 Bucci Special, argentinischer Sportwagen

Bucci ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Bucci (1948–2019), italienischer Basketballtrainer und -funktionär
 Andrea Bucci (* 1966), italienischer Plastiker
 Anselmo Bucci (1887–1955), italienischer Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Clemar Bucci (1920–2011), argentinischer Formel-1-Pilot
 Fabrizio Bucci (* 1979), italienischer Schauspieler
 Flavio Bucci (1947–2020), italienischer Schauspieler
 Ivano Bucci (* 1968), san-marinesischer Leichtathlet
 Luca Bucci (* 1969), italienischer Fußballtorhüter
 Marco Bucci († 2013), italienischer Diskuswerfer
 Nick Bucci (* 1990), kanadischer Baseballspieler
 Onorato Bucci (* 1941), italienischer Rechtshistoriker
 Paolo Bucci (* 1968), italienischer Gerätturner
 Roberto Bucci, san-marinesischer Politiker
 Stefania Bucci (* 1960), italienische Gerätturnerin

Siehe auch:
 Bucchi